K’ari Lich kan syfta på följande platser:

Armenien 

 K'ari Lich (sjö i Armenien), Aragatsotn,

Azerbajdzjan 

 Qaragöl (sjö i Azerbajdzjan, Latjyn), 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar